

Toponyme 

 Columbine, une census-designated place du Colorado
 La Columbine High School, site de :
 Fusillade du lycée Columbine : en , deux adolescents perpétrèrent un massacre avec des armes à feu à l'intérieur du lycée de Columbine (Colorado).
 Bowling for Columbine : un film documentaire de Michael Moore sur la fusillade.
 Le lac Columbine, un lac de barrage dans l'État américain du Colorado.

Autres 
 Columbine, un groupe de rap français.
  à Serene en 1927.